Le toponyme de Port-Blanc concerne de nombreux villages et lieux-dits bretons, notamment :
 Port-Blanc: un village de la commune de Baden (Morbihan), point de départ d'un bac vers l'Île-aux-Moines.
 Port-Blanc : un village et une station balnéaire située sur la commune de Penvénan (Côtes-d'Armor).
 Une plage de Dinard (Ille-et-Vilaine), siège d'une école de voile.
 Une plage de Locmaria (Belle-Île-en-Mer).
 Un site archéologique sur l'île d'Hoëdic.